Alatskivi (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Tartumaa
Alatskivi (plaats), hoofdplaats van de Estlandse gemeente Peipsiääre
Alatskivi (rivier), een rivier in Estland